6. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 19–20 lutego 1977 roku w Inzell, w RFN. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Najlepsza była Amerykanka Kim Kostron. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Mistrzowski tytuł przypadł rodakowi Kostron Ericowi Heidenowi. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 18 łyżwiarek (17 sklasyfikowanych) i 27 łyżwiarzy (26 sklasyfikowanych) z 14 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1977 w sportach zimowych
1977 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Sport w Inzell